

Geografia

Austria 
 Rainbach im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Rainbach im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Rainbach – rzeka, dopływ Neckar

Zobacz też 
 Reinbach